Хоуп Амелия Соло (; ) — американская футболистка, бывший вратарь женской сборной США. Олимпийская чемпионка 2008 и 2012 годов, чемпионка мира 2015 года.

Биография

Ранние годы 
Хоуп Соло родилась в городе Ричленд, штат Вашингтон. В детстве она занималась разными видами спорта, включая баскетбол, сноуборд, пляжный волейбол и футбол. Соло играла за футбольную команду старшей школы Ричленда на позиции форварда, за это время забила 109 голов и помогла команде выиграть чемпионат штата в 1999 году. Дважды журнал Parade включал Соло в символическую сборную лучших футболисток среди школьниц.

После школы Соло поступила в Вашингтонский университет, была вратарём университетской футбольной команды. Четыре раза включалась в символическую сборную конференции All-Pac-10 и три раза включалась в символическую сборную США среди студенток по версии национальной ассоциации футбольных тренеров.

Клубная карьера 

В 2003 году Соло была выбрана на драфте WUSA (Женская объединённая футбольная ассоциация) клубом «Филадельфия Чардж» и успела отыграть за него один сезон, по окончании которого лига прекратила своё существование. В 2004 году Соло переехала в Европу, по сезону отыграла за шведский «Коппарсбергс/Гётеборг» и французский «Лион».

В сентябре 2008 года Соло была выбрана на драфте новой американской профессиональной женской лиги WPS клубом «Сент-Луис Атлетика». Сезон 2009 года начался для неё неудачно, с 6 пропущенных голов в первых 4 играх чемпионата, однако затем она набрала форму, пропустив лишь 8 голов в оставшихся 13 матчах, причём Соло провела 8 «сухих» матчей. В августе Хоуп приняла участие в Матче всех звёзд WPS против шведского клуба «Умео» и сохранила свои ворота нетронутыми. По итогам сезона она была признана лучшим вратарём лиги и лучшей футболисткой года по версии футбольной федерации США.

В мае 2010 года «Сент-Луис Атлетика» прекратил своё существование, и Хоуп перешла в другой клуб WPS, «Атланта Бит». 30 июня 2010 года она приняла участие в Матче всех звёзд WPS, в котором играла за команду Эбби Вамбах. В сентябре, после окончания сезона, Соло перенесла операцию на правом плече, после которой длительное время восстанавливалась.

В 2011 году Соло подписала контракт с клубом WPS «МэджикДжек» из Флориды.

Карьера в сборной 

Соло играла за молодёжные (до 16 и до 18 лет) сборные США с 1996—1999 годах, в 2000—2002 годах выступала за сборную до 21 года. В национальной сборной США она дебютировала 5 апреля 2000 года в матче против Исландии. В 2004 году Соло тренировалась с олимпийской сборной США, однако в итоговую заявку на афинский турнир не попала. В 2005 году она стала основным вратарём сборной.

В 2007 году Соло провела за сборную 15 матчей, девять из которых отстояла «на ноль». Она начала чемпионат мира 2007 года в качестве основного вратаря и сыграла первые четыре игры турнира, однако на полуфинальный матч против бразильянок тренер сборной США Грег Райан оставил Хоуп в запасе, поставив на игру 36-летнюю Брайану Скарри, не имевшую игровой практики три месяца. Американки проиграли матч со счётом 4:0, и после игры Соло подвергла жёсткой критике решение тренера не поставить её на матч. В итоге она была исключена из состава сборной, не приняла участие в матче за третье место, не присутствовала на церемонии вручения бронзовых медалей чемпионата и пропустила турне сборной после чемпионата. Капитан сборной, Кристин Лилли, заявила, что решение об исключении Соло из состава принималось на собрании команды.

В 2008 году сборную США возглавила Пиа Сундхаге, которая вернула Соло в основной состав. На олимпийском турнире в Пекине Соло была основным вратарём и помогла американкам победить в финальном матче сборную Бразилии, отстояв свои ворота «сухими» и отразив несколько опасных ударов.

В мае 2011 года Соло была включена в заявку американской сборной на чемпионат мира. Она была основным вратарём сборной США на турнире и помогла дойти команде до финала, где американки проиграли в серии пенальти сборной Японии. По итогам турнира Соло была признана лучшим вратарём, получила «Бронзовый мяч» и была включена в символическую сборную чемпионата.

Прочая деятельность 
Хоуп Соло приняла участие в тринадцатом сезоне популярного телешоу канала ABC «Танцы со звёздами». Её партнёром стал профессиональный танцор и хореограф Максим Чмерковский.

Личная жизнь 
12 ноября 2012 года вышла замуж за , с которым встречалась три месяца. У супругов есть дети-близнецы: сын Витторио Генгиз Стивенс и дочь Лозен Орианна Джудит Стивенс (род. 4 марта 2020). До рождения детей Соло также была беременна близнецами, но в феврале 2018 года у неё случился выкидыш.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт
 Профиль на сайте USA Soccer

Футболистки США
Игроки женской сборной США по футболу
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы летних Олимпийских игр 2008 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2012 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Чемпионы мира по футболу среди женщин
Игроки ЖФК «Филадельфия Чардж»
Игроки ЖФК «Олимпик Лион»
Игроки ЖФК «Атланта Бит»
Игроки ЖФК «Вашингтон Фридом»
Игроки ЖФК «Саунд»
Игроки ЖФК «ОЛ Рейн»